En , Podzamcze peut faire référence à :

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Podzamcze est un village 

dans la voïvodie de Lublin
 Podzamcze est un village dans le powiat de Lublin
 Podzamcze est un village dans le powiat de Łęczna
 Podzamcze est un village dans le powiat de Świdnik

dans la voïvodie de Lubusz
 Podzamcze est un village

dans la voïvodie de Mazovie
 Podzamcze est un village

dans la voïvodie de Poméranie
 Podzamcze est un village

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Podzamcze est un village dans le powiat de Busko
 Podzamcze est un village dans le powiat de Kielce

dans la voïvodie de Silésie
 Podzamcze est un village